Romana, Argeș
 Romana, Sardinia